Rolls-Royce:

 Rolls-Royce Limited — британська машинобудівна компанія в 1906–1971/1987, виробник автомобілів і авіадвигунів.
 Rolls-Royce Motors — підрозділ компанії Vickers, що випускала автомобілі представницького класу у 1971–1998 роках.
 Rolls-Royce Motor Cars — автомобілебудівна фірма люкс-класу, підрозділ концерну BMW.
 Rolls-Royce Group plc — британська аерокосмічна, енергетична та машинобудівна компанія.